Eisblume — поп-рок-группа из Берлина, состоящая из вокалистки Сотирии «Рии» Шенк, Кристофа Хесслера (гитара), Филиппа Шардта (бас-гитара), Филиппа Шадерброда (ударные) и Голо Шульца (Клавишные). Группа стала известна после выступления летом 2008 года на разогреве у немецкой группы Ich + Ich. Дебютный сингл группы «Eisblumen» с альбома Unter Dem Eis вошёл в топ-5 Германии. Видеоклип к «Eisblumen» получил номинацию на Echo Award в категории «Лучшее видео». На альбоме Unter Dem Eis присутствует кавер-версия песни МакSим «Отпускаю» на немецком языке — «Überleben».

История 
Группа была образована в Берлине в 2007 году вокалисткой. Группа стала известна после выступления летом 2008 года на разогреве у немецкой группы Ich + Ich. В январе 2009 года Eisblume выпустили свой сингл «Eisblumen» (нем. «Ледяные цветы»), который достиг 3 места на немецких чартах синглов и впоследствии стал 43-м самым продаваемым синглом 2009 года в Германии. Видеоклип также получил номинацию «Лучшие видео» в 2009 году. Также Eisblume были номинированы на три VIVA Comet наград в 2009 году: «Лучшие Новички», «Лучшая Интернет-Звезда» и «Лучшее видео».
Их первый альбом Unter dem Eis дем был выпущен в марте 2009 года лейблом Universal Music. Весной 2009 года они начали свой тур в поддержку нового альбома.
Второй сингл «Leben ist Schön» (нем. «Жизнь прекрасна»), был на 18 месте, и помог их альбому вернуться в Toп 20 немецких чартах. Их Третий сингл «Луиза», кавер-версия Белл, была переведена на немецкий язык и выпущен в ноябре 2009 года и была под номером 29. Песня помогала им выиграть себе вторую и третью номинации ECHO «Лучший национальный видео» и «Лучший национальный дебют» в 2010 году.
В марте 2010 года группа объявила о том, что их дебютный сингл «Eisblumen» будет переведён на французский язык («Fleur de Glace»), помощь в переводе группе оказала французская певица Джена Ли.
В январе 2012 года Eisblume выпустили свой второй альбом — «Ewig» («Вечность»)

Состав 
  — вокал
 Голо Шульц — клавишные
 Филипп Шардт — бас-гитара
 Филипп Шадерброд — ударные
 Кристоф Хесслер — гитара

Дискография 
 6 марта 2009 года вышел дебютный альбом Eisblume Unter Dem Eis.
 16 января 2009 был выпущен первый сингл Eisblumen («Ледяные узоры») — кавер-версия песни группы Subway to Sally. (видеоклип Eisblumen на Youtube)
 24 апреля 2009 года группа выпустила второй сингл «Leben IST schön» («Жизнь прекрасна»). Вокалистка группы Риа сообщила, что эта песня — для людей, которые задумаются о самоубийстве, песня пытается придать им мужество и оптимизм. (Leben ist schön на Youtube) Оба видеоклипа используют стилистику аниме.
 6 ноября 2009, был издан третий сингл «Louise» — лирическая баллада о любви и ненависти. Эта песня также является кавером на композицию немецкой рок-группы Bell, Book & Candle (видеоклип Louise на сайте группы )
 27 января 2012 года был выпущен второй альбом группы-«Ewig».
 Первый сингл с нового альбома "Für immer "вышел 13 января.

Список композиций Unter Dem Eis

Список композиций Ewig

Чарты 

Синглы: 

«Eisblumen» стал 44-м синглом по количеству проданных копий в 2009 году в Германии.

Критика 
Критики часто негативно воспринимают использование группой элементов манги, аниме и эмо культуры с целью получения прибыли. Часто стиль, музыкальная составляющая и голос Риа сравниваются с LaFee, Silbermond, Rosenstolz, Juli, Cinema Bizarre и Angelzoom; группу часто критикуют за отсутствие характерного стиля. В положительных отзывах об Eisblume отмечается искренность текстов песен и близость к аудитории молодых людей в возрасте 12-16 лет.

Примечания

Ссылки 
 Web Oficial
 MySpace

Поп-группы Германии
Рок-группы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году